El Independencia es un club de fútbol del Perú, de la ciudad de Arequipa en el Departamento de Arequipa. Fue fundado el 30 de agosto de 1912 y participa en la Copa Perú.

Historia 
Antes de que el club Independencia existiera como la entidad que existe actualmente, en los claustros del Colegio Nacional de la Independencia Americana ubicados en la calle San Agustín un grupo entusiasta de alumnos  formaron un club con el nombre de Club Independencia de Tiro al Blanco en el año de 1908, bajo la presidencia del señor Max Alguiar y el apoyo decidido del director del colegio en aquellos años, el señor Carlos Hilburg. Poco tiempo después cambió su nombre al actual debido a que los objetivos del club eran más amplios, se buscaba la práctica de variados deportes dentro del cual estaría incluido el fútbol, por lo que fue preciso acuñar al nombre la palabra "Deportivo".

El 30 de agosto de 1912, el club se funda formalmente al independizarse del colegio y desde entonces comenzó a destacar en todo tipo de deportes, desde baloncesto (iniciador de la rama femenina en la ciudad) hasta ajedrez pasando por el atletismo y tiro al blanco. En el fútbol fue considerado en sus inicios como el precursor del juego de conjunto en la ciudad, pues el equipo no valía por sus figuras individuales sino por su valor colectivo traducido en un magnífico juego. En 1918 fue uno de los cinco clubes encargados de fundar lo que hoy es la Liga Provincial de Arequipa junto a FBC Melgar, FBC Aurora, White Star y SC Bolognesi, destacándose desde un inicio como un buen equipo aunque con poca fortuna, pues lograría alcanzar su primer título de liga recién en 1924 derrotando en la final al White Star y pasarían varios años para volver a consagrarse campeón de Arequipa.

Fue habitual representante de la ciudad de Arequipa en enfrentamientos con equipos de otras ciudades del país como Lima, Callao, Cusco y Mollendo sobresaliendo un contundente triunfo sobre Universitario por 2 goles a 1 en el año de 1927, en lo que sería la primera derrota del equipo crema en tierras mistianas.

Su primer descenso se consumó en 1935 luego de 18 años actuando en la máxima categoría del fútbol mistiano tras quedar último en la tabla general del torneo de aquel año. El equipo pasó varias veces de la alegría al llanto, descendiendo y ascendiendo de categoría como en aquella ocasión en la que luego de ascender a la primera división arequipeña se convirtió en tricampeón en los años 1946, 1947 y 1948 descendiendo nuevamente en 1949.

El Independencia ha logrado, a través del tiempo, formar grandes  y famosos personajes en el balompié peruano e internacional. Entre aquellos que vistieron la camiseta blanca se encuentran Gerardo Arce, quien por su estilo de juego fue invitado a ser parte del Club Alianza Lima. En parecida situación estuvo Jorge Pardón, apodado el “patrón mistiano del arco” que llegó a ser parte del Club Sporting Tabaco o Eduardo Somocurcio, que jugó en Club Centro Deportivo Municipal. Sin embargo, para los alfeñiques destaca Pardón por su participación como arquero de la selección de Perú en el mundial de Uruguay 1930, donde logró fama por su actuar.

En 2014 fue subcampeón de la Liga Distrital de Arequipa y llegó a la Etapa Provincial de la Copa Perú donde fue eliminado en primera fase, siendo ésta su última participación en esa etapa de la Copa Perú. 

Jugó en la segunda categoría de la Liga del Cercado de Arequipa luego de descender en 2016; sin embargo, esto no impidió que en 2018 se coronase como campeón del cuadrangular organizado por la Liga Provincial con motivo de celebrarse el centenario de fundación del ente que rige el fútbol en la ciudad blanca, esto luego de derrotar por 9 a 1 al Sport Victoria del Huayco.

En 2022 fue subcampeón de la Segunda División de la Liga del Cercado de Arequipa y logró el retorno a la Primera distrital.

Cronología

Uniforme 
En los primeros años de existencia se caracterizó por hacer uso de una camiseta blanca de manga larga acompañada de corbata negra, pantalón blanco, gorra blanca y medias negras, indumentaria que evolucionaría a la que usa en la actualidad:
 Uniforme titular: Camiseta alba con visos negros, pantalón albo, medias albas.
Uniforme alterno: Camiseta negra con visos albos, pantalón negro, medias negras.

Estadio 

En un inicio el Club nacido de las aulas del Colegio Nacional de la Independencia Americana, jugó en el histórico "Canchon de Santa Marta", posteriormente en el Estadio Mariano Melgar que es un estadio de fútbol ubicado en la ciudad de Arequipa, a 2.335 m.s.n.m, en el Departamento de Arequipa y fue uno de los primeros escenarios deportivos construidos en el sur del Perú. 

Lleva su nombre en homenaje a Mariano Melgar quien fuera Poeta y Revolucionario independentista arequipeño.

Este escenario ha albergado los partidos del FBC Melgar y del Aurora Fútbol Club en varias ediciones del campeonato Descentralizado y desde 1996 ha sido asignado como escenario alterno del club dominó. En este estadio también se juegan diferentes encuentros de la Copa Perú, en donde participan el FBC Piérola, Sportivo Huracán, y FBC Aurora (que descendío del fútbol profesional al amateur nuevamente).

Además este estadio ha sido escenario de diversos torneos internacionales como la Copa Libertadores de América 1982 y 1984; Los Juegos Bolivarianos de 1997 y el Campeonato Sudamericano Sub 17 que se realizó en el año 2001 en Perú.

Datos del club 
 Fundación: 30 de agosto de 1912
 Temporadas en Primera División: Ninguna
 Temporadas en Segunda División: Ninguna
 Mayor goleada conseguida:
 En campeonatos nacionales de local: Independencia 4:1 Deportivo Temperley (2 de abril de 2011).
 En campeonatos nacionales de visita:  Bío Sport 0:6 Independencia (12 de marzo de 2011)
 Mayor goleada recibida: 
 En campeonatos nacionales de local: 
 En campeonatos nacionales de visita: Unión Salaverry 2:0 Independencia (4 de junio de 2011)
 Mejor puesto en la liga: 2.
 Peor puesto en la liga: 9.

Jugadores 
Entre los futbolistas que pasaron por el club destaca Jorge Pardón que integró la selección de fútbol del Perú que participó en la Copa Mundial de Uruguay 1930. Otros jugadores importantes fueron Gerardo Arce y Eduardo Somocurcio.

Palmarés

Torneos regionales 
Liga del Cercado de Arequipa: 1924, 1946, 1947 y 1948.
Segunda División de Arequipa: 1950, 2015.
 Subcampeón de la Liga del Cercado de Arequipa: 1921-II, 1925-II, 1926-II, 1930, 1962, 1951, 1954, 1957, 1962, 2011, 2014.
 Subcampeón de la Segunda División de Arequipa: 2022.

Referencias

Enlaces externos 
 

Equipos de fútbol de la Copa Perú
Equipos de fútbol de Arequipa
Equipos de fútbol fundados en 1912